

Film i telewizja 
 Colours – filipiński kanał telewizyjny
 Colours – malajski film z 2009 r.

Muzyka 
Albumy
 Colours – album studyjny Ayumi Hamasaki
 Colours – album studyjny Adama F
 Colours – album studyjny Baccara
 Colours – album studyjny Christophera
 Colours – kompilacja Donovana z roku 1972
 Colours – kompilacja Donovana z roku 1987
 Colours – kompilacja Donovana z roku 1991
 Colours – album studyjny Eloy
 Colours – album studyjny Graffiti6
 Colours – album studyjny Michael Learns to Rock
 Colours – album studyjny Nadii Oh
 Colours – album studyjny Resurrection Band
 Colours – album studyjny Stone

Utwory
 „Colours” – singel Donovana z albumu Fairytale
 „Colours” – singel Keiino z albumu Okta
 „Colours” – utwór Calvina Harrisa z albumu I Created Disco
 „Colours” – utwór Age of Consent z albumu The Music of Grand Theft Auto V
 „Colours” – utwór Grouplove z albumu Never Trust a Happy Song
 „Colours” – utwór Hot Chip z albumu The Warning
 „Colours” – utwór Phila Collinsa z albumu ...But Seriously
 „Colours” – utwór The Chevin z albumu Borderland
 „Colours” – utwór The Prodigy z albumu Invaders Must Die
 „Colours” – utwór The Sisters of Mercy z albumu Floodland

Festiwale
 Colours of Ostrava – festiwal muzyczny odbywający się w Ostrawie

Gry wideo i aplikacje 
 Sonic Colours – japońska komputerowa gra platformowa

Zobacz też 
 Color
 Colors
 Kolor